McCarty-Gletscher ist der Name folgender Gletscher:
 McCarty-Gletscher (Alaska) in Alaska, Vereinigte Staaten
 McCarty-Gletscher (Thurston-Insel) auf der Thurston-Insel, Antarktis